

Lokalizacje

w Kanadzie 
 Farnham – miasto w prowincji Quebec

w Anglii 
 Farnham – miejscowość w hrabstwie Dorset
 Farnham – miejscowość w hrabstwie Essex
 Farnham – miejscowość w hrabstwie Northumberland
 Farnham – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire
 Farnham – miejscowość w hrabstwie Suffolk
 Farnham – miasto w hrabstwie Surrey
 Okręg wyborczy Farnham – okręg obejmował miasto Farnham w hrabstwie Surrey

w Stanach Zjednoczonych 
 Farnham – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Farnham – miasto w stanie Wirginia

Pozostałe 
 (16946) Farnham – planetoida z pasa głównego asteroid

Postacie 
 John Farnham – australijski piosenkarz

Zobacz też 
 Farnham Common
 Farnham Royal